Daino bezeichnet:

 einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller, siehe Fabbrica Automobili Daino

Daino ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Daino (* 1979), italienischer Fußballspieler